Seib ist der Familienname von:

 Hugo V. Seib (1913–1972), deutscher Journalist
 Jacob Seib (1812–1883), deutscher Fotograf
 Marion Seib (* 1954), deutsche Politikerin
 Wilhelm Seib (1854–1924), österreichischer Bildhauer, Maler und Architekt

Siehe auch:
 Seip
 Seipp